Castres (Tarn) – francuskie miasto w departamencie Tarn w regionie Midi-Pyrénées
 Castres (Aisne) – francuskie miasto w departamencie Aisne w regionie Pikardia
 Castres-Gironde – francuskie miasto w departamencie Żyronda w regionie Akwitania
 Okręg Castres – francuskie okręg w departamencie Tarn w regionie Midi-Pyrénées